Amerikai Egyesült Államok
 Fairplay (Colorado)
 Fair Play (Dél-Karolina)
 Fair Play (Kalifornia)
 Fairplay (Kentucky)
 Fairplay (Maryland)
 Fair Play (Missouri)
 Fair Play (New Jersey)
 Fairplay (Ohio)
 Fairplay (Pennsylvania)
 Fair Play (Texas)
 Fair Play (Wisconsin)